Sutter kan syfta på:

 Ron Sutter
 Sutter, Kalifornien

Se även 
 Sutter County
 Sutter Creek